Grupa C a Campionatului European de Fotbal 2008 este una dintre cele patru grupe cuprinzând țări prezente la Campionatul European de Fotbal 2008. Primul meci din grupă a fost jucat pe 9 iunie 2008 iar ultimul meci va fi jucat pe 17 iunie 2008. Toate cele șase meciuri vor fi jucate în Elveția, în orașele Zürich și Berna. Grupa este formată din finalistele Campionatului Mondial FIFA 2006 precum și din Olanda respectiv România. La momentul tragerii la sorți coeficientul Elo al echipelor era primul, al doilea, al patrulea și al optulea, din acest motiv această grupă a fost denumită „Grupa morții”.

Olanda a fost prima echipă calificată în sferturile de finală din Grupa C. În primul lor meci, au dispus de campioana mondială, Italia, cu scorul de 3-0 cun un fotbal agresiv. În al doilea meci, „portocala mecanică” a zdrobit vice-campioana mondială cu 4-1. După acest meci, Franța a fost pusă într-o situație grea deoarece ei mai făcuseră o remiză albă cu România. Românii au reușit să smulgă un egal campioanei mondiale și aceasta a fost salvată de parada de la penalti-ul lui Adrian Mutu de portarul Gianluigi Buffon. Astfel, după două etape, Franța și România mergeau acasă, respectiv Olanda și Italia în sferturi.

Ultima rundă avea să lămurească cea de-a doua sfert-finalistă din Grupa C. Italia a terminat cu o victorie împotriva Franței în ultimul lor meci. Apărătorul francez, Eric Abidal a primit cartonaș roșu după un fault asupra lui Luca Toni. Andrea Pirlo a transformat penalti-ul. Daniele de Rossi a majorat avantajul Italiei după o oră de joc. Din cauza victoriei Italiei, Româia trebuia să bată Olanda pentru a se califica în sferturi, dar golurile lui Klaas-Jan Huntelaar și Robin van Persie au distrus speranțele românilor.

Programul grupei

Clasament final

România vs Franța

Olanda vs Italia

Italia vs România

Olanda vs Franța

Olanda vs România

Franța vs Italia

Note

Fotbal în Austria
Fotbal în Elveția
Grupa A